El apellido Blaeu puede designar a los siguientes cartógrafos:
Willem Janszoon Blaeu (1571 – 1638), cartógrafo y editor de atlas holandés.
Joan Blaeu (1596 - 1673), hijo de Willem Janszoo Blaeu, también cartógrafo y editor de atlas.